Resultats de l'única edició puntuable (temporada 1958) per la Fórmula 1 feta al circuit d'Ain-Diab el 19 d'octubre de l'any 1958.

Resultats de la cursa

Notes 
 Pole: Mike Hawthorn 	2' 23. 1
 Volta ràpida: Stirling Moss 2' 22. 5 (a la volta 21)
 Stuart Lewis-Evans va patir un accident que li va comportar la mort (vegeu la llista de Pilots de Fórmula 1 morts en accident).

Referències 

 

Competicions esportives al Marroc
Marroc
Marroc